Iwanowo – miasto w Rosji w obwodzie iwanowskim
 Iwanowo – wieś w Rosji, w rejonie diemidowskim obwodu smoleńskiego

 Iwanowo – wieś na Litwie

 Iwanowo – wieś w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim

 Na Białorusi
 Iwanowo – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł
 Iwanowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Parafianowo.
Iwanowo – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.
 Iwanowo – dawna kolonia, tereny na których leżała znajdują się obecnie w obwodzie witebskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda
 Iwanowo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki
 Iwanowo – dawna kolonia. Tereny, na których leżała, znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.

 W Bułgarii
 Iwanowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Iwanowo – wieś w obwodzie Ruse
 Iwanowo – wieś w obwodzie Błagojewgrad, w gminie Petricz
 Iwanowo – gmina